James Anderson puede hacer referencia a los siguientes artículos de personas en Wikipedia:

 James Anderson (1678-1739), pastor presbiteriano y masón, coautor de la primera Carta Constitucional de la francmasonería moderna.
 James Anderson (1738-1809), médico y botánico escocés.
 James Anderson (1894-1973), tenista australiano, popular en los años veinte.
 James Anderson (1921-1969), actor estadounidense de cine y televisión.
 James Anderson (1983-), también conocido como James Nathaniel Anderson, jugador estadounidense de fútbol americano.
 James Anderson, fotógrafo de paisajes.
 James Anderson (1989-),  baloncestista estadounidense.
 James Anderson (1980-), actor británico, más conocido por interpretar a Oliver Valentine.
 James Anderson de Hermiston (1739-1808), agrónomo y economista escocés.
 James Oswald Anderson (1872-1932), también conocido como Juan Anderson, futbolista argentino de origen inglés, miembro de la primera formación de la Selección Argentina de Fútbol en 1901 y 1902